Hans Schicker (* 7. März 1924; † 4. Dezember 2001) war ein Freiburger Geigenbauer.

In der Nachfolge der Geigenbauwerkstatt seines Vaters Hans Schicker sen. arbeitete er von 1954 bis 2001 in Freiburg und bildete dort mehrere Geigenbauer aus.

Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren Reparatur und Verkauf von Instrumenten und Zubehör, die Reparatur großer Meisterwerke und der Neubau von Violinen, Bratschen und Celli. Er war außerdem als Wertgutachter für alte Meisterviolinen tätig. Seine Instrumente gelten als klanglich hervorragend.

Geigenbauer
Deutscher
Mann
Geboren 1924
Gestorben 2001